Benthobatis är ett släkte av rockor. Benthobatis ingår i familjen Narcinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Darrockor
Benthobatis